Холси има више значења:
 Холси (Небраска)
 Холси (Орегон)
 Холзи (певачица)